Estavayer steht für:
 Estavayer, Gemeinde im Kanton Freiburg in der Schweiz
 Estavayer-le-Lac (Stäffis am See), Ortschaft in der Gemeinde Estavayer im Kanton Freiburg
 Estavayer-le-Gibloux (Stäffis am Gibel), Ortschaft in der Gemeinde Gibloux im Kanton Freiburg